Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 50 ou 050 dans le monde.

 Route fédérale 50 en Allemagne
 BR-050 au Brésil
 Route 50 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 50 aux États-Unis
 Route européenne 50
 Route principale 50 en Finlande
 Route territoriale 50 en Corse, France
 Route 50 en Islande
 Route I/50 en Slovaquie
  dans certains pays